Still kan syfta på

 Still – samlingsalbum med Joy Division
 Still (Tamia-låt) – en sång med den kanadensiska R&B-sångerskan Tamia
 Still, Bas-Rhin – fransk kommun

Personer
 George Frederic Still (1868-1941) brittisk pediatriker
 Clyfford Still (1904-1980) amerikansk målare
 Bill Still (född 1948) amerikansk filmare och skribent